Józef Lasocki (1861–1931) – polski wojskowy, hrabia, generał major cesarskiej i królewskiej armii, generał dywizji Wojska Polskiego;
 Józef Karol Lasocki (1907–1996) – polski dyrygent, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego.